Le trognon  peut désigner : 

Le trognon d'un fruit,
Un adjectif familier pour dire jolie.

Auguste Trognon (1795–1873), historien français ;
Stéphanie Trognon (née en 1976), footballeuse française.